Mijnbouwuniversiteit van Sint-Petersburg
 Gorny Institoet (berg)
 Gorny Institoet (metrostation)